Протасовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Протасовщина — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Протасовщина — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Протасовщина — деревня в Пуховичском районе Минской области.